На зимних Олимпийских играх в Турине Беларусь представляли 28 спортсменов. Серебряным призёром игр стал фристайлист Дмитрий Дащинский.

Серебро 
 фристайл, мужчины — Дмитрий Дащинский.

Биатлон 
Мужчины, индивидуальная гонка 20 км (11 февраля)
 Сергей Новиков
 3 штрафных
 Результат — 58:02.6 (24 место)
 Владимир Драчёв
 4 штрафных
 Результат — 59:59.5 (43 место)
 Рустам Валиулин
 5 штрафных
 Результат — 1:00:04.1 (46 место)
 Александр Сыман
 7 штрафных
 Результат — 1:03:31.4 (72 место)

Мужчины, спринт 10 км (14 февраля)
 Рустам Валиулин
 2 штрафных
 Результат — 28:08.4 (25 место)
 Олег Рыженков
 1 штрафных
 Результат — 28:15.9 (30 место)
 Сергей Новиков
 1 штрафных
 Результат — 28:18.5 (32 место)
 Владимир Драчёв
 3 штрафных
 Результат — 29:48.3 (63 место)

Мужчины, гонка преследования 12,5 км (18 февраля)
 Рустам Валиулин
 5 штрафных
 Результат — +3:12.5 (28 место)
 Олег Рыженков
 5 штрафных
 Результат — +3:17.6 (29 место)
 Сергей Новиков
 4 штрафных
 Результат — +3:29.4 (32 место)

Мужчины, эстафета 4x7.5 км (21 февраля)
 Александр Сыман
 0+5 штрафных
 Результат — 22:04.4
 Сергей Новиков
 0+2 штрафных
 Результат — 42:40.4
 Рустам Валиулин
 1+5 штрафных
 Результат — 1:04:26.8
 Олег Рыженков
 0+3 штрафных
 Результат — 1:25:04.1 (11 место)

Женщины, индивидуальная гонка 15 км (13 февраля)
 Ольга Назарова
 2 штрафных
 Результат — 51:59.6 (7 место)
 Елена Зубрилова
 1 штрафных
 Результат — 52:55.6 (14 место)
 Екатерина Иванова
 6 штрафных
 Результат — 56:09.7 (44 место)
 Ксения Зикункова
 8 штрафных
 Результат — 1:02:17.5 (76 место)

Женщины, спринт 7.5 км (16 февраля)
 Елена Зубрилова
 0 штрафных
 Результат — 22:40.5 (5 место)
 Ольга Назарова
 0 штрафных
 Результат — 22:53.2 (8 место)
 Екатерина Иванова
 4 штрафных
 Результат — 24:30.8 (37 место)
 Людмила Ананько
 1 штрафных
 Результат — 24:36.1 (42 место)

Женщины, гонка преследования 10 км (18 февраля)
 Ольга Назарова
 3 штрафных
 Результат — +2:26.1 (7 место)
 Елена Зубрилова
 8 штрафных
 Результат — +4:59.3 (25 место)
 Екатерина Иванова
 7 штрафных
 Результат — +5:31.9 (29 место)
 Людмила Ананько
 8 штрафных
 Из гонки выбыла

Женщины, эстафета 4x6 км (23 февраля)
 Екатерина Иванова
 0+2 штрафных
 Результат — 19:33.0 (+26.7) (5 промежуточное место)
 Ольга Назарова
 0+4 штрафных
 Результат — 39:18.8 (+1:16.3) (4 промежуточное место)
 Людмила Ананько
 0+1 штрафных
 Результат — 59:12.7 (+2:03.4) (3 промежуточное место)
 Елена Зубрилова
 0+1 штрафных
 Результат — 1:19:19.6 (+3:07.1) (4 место)

Женщины, масс-старт 12,5 км (25 февраля)
 Ольга Назарова
 1 штрафных
 Результат — +1:14.0 (6 место)
 Елена Зубрилова
 4 штрафных
 Результат — +2:35.8 (16 место)

Лыжные гонки 
Мужчины, дуатлон 30 км (15+15) (12 февраля)
 Сергей Долидович
 Александр Лазуткин

Мужчины, командный спринт (14 февраля)
 Сергей Долидович
 Александр Лазуткин

Мужчины, 15 км классическим стилем (17 февраля)
 Сергей Долидович
 Александр Лазуткин
 Результат — 39:35.3 (16 место)

Мужчины, спринт (22 февраля)
 Александр Лазуткин
 Квалификация — результат 2:25.79 (52 место) (не проходит)

Мужчины, масс-старт 50 км (26 февраля)
 Сергей Долидович
 Результат 2:06:22.4 (+10.6) (12 место)
 Александр Лазуткин
 Результат 2:08:40.4 (+2:28.6) (40 место)

Женщины, дуатлон 15 км (7,5+7,5) (12 февраля)
 Елена Санникова
 Результат — 47:05.6 (43 место)
 Людмила Королик-Шабловская
 Результат — 47:07.2 (44 место)
 Екатерина Рудакова-Булавка
 Результат — 48:09.2 (49 место)
 Ольга Василёнок
 Результат — 48:20.4 (51 место)

Женщины, 10 км классическим стилем (16 февраля)
 Елена Санникова
 Результат — 30:15.1 (29 место)
 Людмила Королик-Шабловская
 Результат — 30:23.6 (30 место)

Женщины, эстафета 4x5 км (18 февраля)
 Елена Санникова
 Результат команды — 14:54.0 (11 промежуточное место)
 Людмила Королик-Шабловская
 Результат команды — 30:18.0 (14 промежуточное место)
 Екатерина Рудакова-Булавка
 Результат команды — 44:27.9 (15 промежуточное место)
 Ольга Василёнок
 Результат команды — 58:19.5 (15 окончательное место)

Женщины, спринт (22 февраля)
 Виктория Лопатина
 Квалификация — результат 2:16.36 (16 место)
 Четвертьфинал — результат 2:24.8 (5 место) (не проходит)
 Ольга Василёнок
 Квалификация — результат 2:18.12 (29 место)
 Четвертьфинал — результат 2:16.6 (5 место) (не проходит)
 Екатерина Рудакова-Булавка
 Квалификация — результат 2:23.19 (51 место) (не проходит)

Женщины, масс-старт 30 км (24 февраля)
 Людмила Королик-Шабловская
 Результат 1:27:44.4 (26 место)
 Ольга Василёнок
 Результат 1:29:22.8 (34 место)
 Елена Санникова
 Результат 1:29:30.4 (35 место)
 Виктория Лопатина
 Результат 1:31:47.3 (44 место)

Фристайл (акробатика) 

Женщины, квалификация (19 февраля Перенесена на 21 февраля)
 Алла Цупер
 168.99 баллов (8 место)
 Ассоль Сливец
 163.20 баллов (11 место)

Женщины, финал (22 февраля)
 Ассоль Сливец
 177.75 баллов (5 место)
 Алла Цупер
 137.84 баллов (10 место)

Мужчины, квалификация (20 февраля)
 Дмитрий Дащинский
 249.34 баллов (2 место)
 Алексей Гришин
 242.87 баллов (4 место)
 Антон Кушнир
 226.33 баллов (10 место)
 Дмитрий Рак
 172.47 баллов (24 место) (не проходит)

Мужчины, финал (23 февраля)
 Дмитрий Дащинский
 248.68 баллов (2 место)
 Алексей Гришин
 245.18 баллов (4 место)
 Антон Кушнир
 227.66 баллов (8 место)

Фигурное катание 
 Сергей Давыдов
 Короткая программа — 64.65 баллов (14 место)
 Произвольная программа — 119.94 баллов (16 место)
 Итоговый балл — 184.59 (15 место)

Конькобежный спорт

Шорт-трек 
Женщины, 500 м (12 февраля)
 Юлия Елсакова
 Квалификационный заезд — 0:47.726 (Не проходит)

Женщины, 1500 м (18 февраля)
 Юлия Елсакова
 Квалификационный заезд — 2:33.564 (Не проходит)

Женщины, 1000 м (22 февраля)
 Юлия Елсакова
 Квалификационный заезд — 1:36.885 (Не проходит)

Прыжки с трамплина 
Men’s NH Individual (12 февраля)
 Максим Анисимов
 Квалификационная попытка — 108.0 баллов
 1-я попытка — 110.5 баллов (Не проходит)
 Пётр Чаадаев
 Квалификационная попытка — 95.5 баллов (Не проходит)

Men’s LH Individual (17 февраля)
 Максим Анисимов
 Квалификационная попытка — 68.6 баллов (Не проходит)
 Пётр Чаадаев
 Квалификационная попытка — дисквалифицирован

Хоккей 
Белоруссия не прошла квалификацию в мужском хоккее, проводившеюся в феврале 2005 в Риге. Латвия победила команды Белоруссии, Польши и Словении, и получило одно из трех мест на Олимпийские игры 2006. Белоруссия заняла вторую позицию, победив команды Польши и Словении

Примечания 

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года